A Taste of Honey (‘Un sabor a miel’) puede referirse a:
 A Taste of Honey (1958), obra de Shelagh Delaney.
 «A Taste of Honey» (1960), canción escrita por Bobby Scott y Ric Marlow.
 A Taste of Honey (1961), película de Tony Richardson.
 A Taste of Honey (fundada en 1971), banda estadounidense de música disco (activa durante 1971-1982, 2013).
 A Taste of Honey (1978), álbum de la banda A Taste of Honey.